Houses of the Holy — пятый студийный альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный 28 марта 1973 года на лейбле Atlantic Records.

Оформление обложки 
Источником вдохновения для дизайнеров обложки альбома стала концовка научно-фантастического романа «Конец детства» английского писателя Артура Кларка. На ней отображен момент, когда на Земле остались лишь собранные в одном месте человеческие потомки.

Первоначально группа планировала провести фотосессию в перуанской долине Наска, затем Роберт Плант предложил шотландский остров Стаффа, и наконец Сторм Торгерсон и Обри Пауэлл из дизайнерского проекта Hipgnosis (до этого прославившейся сотрудничеством с Pink Floyd) уговорили Led Zeppelin отправиться в Ирландию, к «Дороге гигантов», возвышенности, состоящей из 40 тысяч гигантских базальтовых колонн.

Пейдж описывал идею обложки как «символ невинности, выражение идеи о том, что все мы существа, которые стремятся к небесам обетованным».

Вопреки многочисленным слухам, в съёмках не принимали участия ни Кортни Лав, ни Саманта Фокс. Позировали в то утро шестилетняя Саманта Гейтс и её четырёхлетний брат Стефан.

Фотография на обложке представляет собой коллаж из более чем тридцати снимков. Детей будили в четыре часа утра и голых покрывали золотистой и серебристой красками, когда закончился грим, их покрывали автоэмалью. Саманта позже признавалась, что у неё об этих съёмках осталось только одно воспоминание: она продрогла до мозга костей. Позже она снялась также и для обложки альбома Presence (1976). Пауэлл хотел запечатлеть солнечный рассвет, но в течение десяти дней в Антриме шёл дождь, так что пришлось сделать чёрно-белый коллаж и позже вручную раскрасить его.

Обложка альбома не содержала никакой информации об исполнителях или названии. В США заголовок был написан на ленточках, которыми были заклеены детские ягодицы. Несмотря на эту предосторожность, пластинка оказалась запрещена во многих штатах «Библейского пояса». «Сегодня ничего подобного нам бы сделать не позволили, тут же обвинили бы в пропаганде педофилии, — говорит Пауэлл. — Но мы были хиппи, разгуливать голышом было для нас делом совершенно обыденным».

В 2011 году обложка альбома заняла 28-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по версии интернет издания Music Radar.

Участники записи 
 Джимми Пейдж — гитара, бэк-вокал, продюсер
 Роберт Плант — вокал, губная гармошка
 Джон Пол Джонс — бас-гитара, клавишные, орган, мандолина, бэк-вокал
 Джон Бонэм — барабаны, перкуссия, бэк-вокал
 Питер Грант — исполнительный продюсер
 Эдди Крамер — инженер, сведение
 Кит Харвуд — сведение
 Энди Джонс — инженер, сведение (композиция 7)
 Hipgnosis — обложка

Список композиций

Достижения в чартах 
Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома Houses of the Holy
 Дом, который построиL Zepp — цикл авторских статей об альбоме Houses Of The Holy

1973 03 28
Хард-рок-альбомы
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Джимми Пейджем
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы, записанные на Olympic Sound Studios
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums